Zjlobinski rajon (vitryska: Жлобінскі раён, ryska: Жлобинский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Žlobin

Indelningar i Homels voblast